Queenslandia är ett släkte av svampar. Queenslandia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Queenslandia